– japoński biegacz narciarski.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Honda nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Rezultaty na stronie FIS

Japońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982